Les Âmes sœurs, un roman de Louise Gauthier publié en 2010 ;
 Les Âmes sœurs, un court métrage de Marion Filloque sorti en 2017 ;
 Les Âmes sœurs, un film d'André Téchiné dont la sortie est prévue en 2023.